Лос Ескарбадерос има више значења:

 Лос Ескарбадерос (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ескарбадерос (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику